Blas se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Germán San Blas
 Marina Blas